Петер Хорват (; род. 17 июня 1972, Печ) — венгерский шахматист, гроссмейстер (2006).

В составе национальной сборной участник 30-го  (2011) в г.  (+2 −1 =3).

Победитель ряда международных турниров (см. Таблицу результатов).

По состоянию на июнь 2022 года занимал 60-ю позицию в рейтинг-листе активных венгерских шахматистов и 75-е место среди всех шахматистов Венгрии.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Петера Хорвата в Кубках Митропы

 

Шахматисты Венгрии